HMS Hajen kan syfta på:

 – en ubåt i svenska flottan sjösatt 1904, Sveriges första
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1917
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1954